Петраши — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петраши — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Петраши — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Петраши — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Украина 
 Петраши — село в Путильском районе Черновицкой области.
Петраши — до 1946 г. название села Петрашовка в Виньковецком районе Хмельницкой области.